Chris Gunter
Gunter (Texas)

Desambiguação